Amerikai Egyesült Államok
 Shenandoah (Iowa)
 Shenandoah (Louisiana)
 Shenandoah (New York)
 Shenandoah (Pennsylvania)
 Shenandoah (Texas)
 Shenandoah (Virginia)
 Shenandoah megye (Virginia)
Shenandoah folyó
egyéb
Shenandoah (1965)  Andrew V. McLaglen filmje